Wegger ist der Familienname von:
 Ole Wegger (1859–1936), norwegischer Schiffbauingenieur und Politiker

Sonstiges:
 Wegger Peak, Berg auf King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Ole Wegger (Schiff), norwegisches Fabrikschiff für den Walfang